«Saint-Philippe» puede referirse a:

Toponimia 

 Saint-Philippe, comuna francesa del departamento de La Reunión.
 Saint-Philippe, municipio regional de condado de Roussillon, en Quebec.

así como:
 Saint-Philippe-d'Aiguille, comuna francesa del departamento de Gironda.
 Saint-Philippe-de-Néri, una parroquia del municipio regional de condado de Kamouraska, en Quebec, Canadá.
 Saint-Philippe-du-Seignal, comuna francesa del departamento de Gironda.